Александр Кузьменков:
 Кузьменков, Александр Александрович (1962—2022) — русский писатель, прозаик и литературный критик.
 Кузьменков, Александр Кирович (1908—1982) — заслуженный строитель Карельской АССР (1968), заслуженный строитель РСФСР (1970).